Nicklas Danielsson (né le  à Uppsala en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Almtuna IS, il commence sa carrière en senior avec le Brynäs IF dans l'Elitserien en 2002. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2003 par les Canucks de Vancouver au cinquième tour en cent-soixantième position.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Oddset Hockey Games 
 2012 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Brynäs IF|| Elitserien|| 26|| 0|| 4|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Brynäs IF|| Elitserien|| 47|| 6|| 0|| 6|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Brynäs IF|| Elitserien|| 30|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Almtuna IS|| Allsvenskan|| 38|| 15|| 20|| 35|| 147|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 50|| 6|| 5|| 11|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 53|| 14|| 18|| 32|| 58|| 5|| 0|| 0|| 0||6
|-
| 2008-2009|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 50|| 7|| 14|| 21|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 55|| 10|| 10|| 20|| 42|| 16|| 4|| 4|| 8|| 8
|-
| 2010-2011|| MODO hockey|| Elitserien|| 54|| 17|| 20|| 37|| 77|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| MODO hockey || Elitserien|| 53|| 21|| 31|| 52|| 77|| 6|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2012-2013|| CP Berne || LNA || 23|| 4|| 4|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HC Lev Prague || KHL || 16|| 6|| 8|| 14|| 16|| 4|| 1|| 1|| 2|| 14
|-
|2013-2014 || HC Lev Prague || KHL || 14|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 33 || 10 || 7 || 17 || 73 || 10 || 7 || 5 || 12 || 27
|-
| 2014-2015|| Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 46||19 ||28 || 47|| 50|| 10|| 3|| 1|| 4|| 32
|-
| 2015-2016|| Lausanne HC || LNA || 49 || 12 || 23 || 35 || 20 || 5 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
| 2016-2017|| Lausanne HC || LNA || 42 || 8 || 23 || 31 || 38 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2017-2018|| Lausanne HC || LNA || 49 || 25 ||	25 || 50|| 64 || 4 || 3 ||5 ||8 || 4 
|-
| 2018-2019|| Brynäs IF|| SHL || 50|| 15|| 15|| 30|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Brynäs IF|| SHL || 51|| 10|| 25|| 35|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Brynäs IF|| SHL || 45|| 11|| 14|| 25|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022|| Brynäs IF|| SHL ||  ||

Au niveau international 

| 2004 || Championnat du monde junior ||6 ||2 ||1 ||3 ||8 ||-4 || Septième place
|-
| 2013 || Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| 14|| -2|| Médaille d'or
|-
| 2014 || Championnat du monde || 10|| 2|| 2|| 4|| 2|| +1||  Médaille de bronze
|-
| 2015 || Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| +1|| Cinquième place

Notes et références 

Naissance en décembre 1984
Naissance à Uppsala
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du MODO hockey
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Lev Prague
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Almtuna IS
Joueur du Lausanne HC